

Lugares
Kopp (Alemanha)

Pessoas
David Kopp
Elisabeth Kopp
Magdalena Kopp